

Sigle 

ABI peut faire référence à :
 Agencia Boliviana de Información ;
 application binary interface, une interface rudimentaire contrôlant une application.

Abréviation 
ABI peut faire référence à :
 Applied Biosystems, un constructeur de matériel de biologie moléculaire ;
Abi Prism 310, le nom d'un séquenceur de gène produit par la firme Applied Biosystems.
 Alabama Bureau of Investigation ;
 Aluminerie de Bécancour inc., une alumierie de l'entreprise américaine Alcoa située à Bécancour au Québec (Canada) ;
 ABsence Injustifiée, abréviation utilisée dans l'enseignement pour attribuer une note à une personne n'ayant pas remis ou participé à un devoir.

Code 
ABI peut faire référence à :
 .

Toponyme 

 Abi Youcef, une commune d'Algérie ;
 Abi, une zone de gouvernement local au Nigeria (État de Cross River) ;

Patronyme 

 Fadma Abi (?-2020); chirurgienne et professeure marocaine.

Autre 
Abi peut faire référence à :
 Abi, un prénom espagnol ;
 Abitur, familièrement, un diplôme allemand.